Il 30º Campionato europeo di pallacanestro maschile Under-18 (noto anche come FIBA Europe Under-18 Championship 2013) si è svolto a Ventspils, Liepāja, Grobiņa e Riga, in Lettonia.

Squadre partecipanti

Risultati

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Seconda fase

Gruppo E

Gruppo F

Turno di classificazione

Gruppo G

Fase a eliminazione diretta

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali

Finali
3º-4º posto

1º-2º posto

Tabellone 5º-8º posto

Semifinali

Finali
7º-8º posto

5º-6º posto

Tabellone 9º-16º posto

Quarti di finale

Semifinali

Finali
11º-12º posto

9º-10º posto

Tabellone 13º-16º posto 
{{Torneo semifinali finalina
|RD1=Semifinali 13º/16º posto
|RD2=Finale 13º/14º posto
|Consol=Finale 15º/16º posto
|1=27 luglio 2013
|2=
|3=52
|4=
|5=72
|6=27 luglio 2013
|7=
|8=63
|9=
|10=68
|11=28 luglio 2013
|12=
|13=96
|14=
|15=85
|16=28 luglio 2013
|17=
|18=82''
|19=
|20=75
}}

Semifinali

Finali15º-16º posto13º-14º posto'''

Classifica finale 
Le prime tre classificate sono qualificate al Campionato mondiale Under-19 2013.

Division B 
Il torneo di Division B si è svolto a Strumica, in Macedonia, dal 18 al 28 luglio 2013.

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2013
2013
Competizioni sportive in Lettonia